Arenys ist Namensbestandteil von zwei Orten in Katalonien:
 Arenys de Mar
 Arenys de Munt